Синергія (поняття) (від  — (syn) разом; (ergos) діючий, дія) — це сумуючий ефект, який полягає у тому, що при взаємодії двох або більше факторів їх дія суттєво переважає ефект кожного окремого компонента у вигляді простої їх суми.
 У неврології синергії це співдружні рухи кінцівок.
 Синергія (кінодистриб'ютор) — колишня назва українського кінодистриб'ютора Галеон кіно.
 Будівельна група «Синергія» — українська девелоперська і будівельна компанія.